

Geografia 
Geografia Kanady:
 Crooks Inlet – miejscowość w kanadyjskim terytorium Nunavut
Geografia Wielkiej Brytanii:
 Crook – miejscowość w regionie South West England, w hrabstwie Devon
 Crook – miasto w regionie North East England, w hrabstwie Durham
 Crook – miejscowość w Anglia, w regionie North East England, w hrabstwie Cumbria
 Crook of Devon – miejscowość w regionie Perthshire
Geografia Stanów Zjednoczonych:
 Crook – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Logan
 Crook (ang. Crook Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew
 Crook (ang. Crook Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hamilton
 hrabstwo Crook (ang. Crook County) – hrabstwo w stanie Oregon
 hrabstwo Crook (ang. Crook County) – hrabstwo w stanie Wyoming

Inne 

 CROOK – polski system operacyjny
 Crook Music – inne określenie Schräge Musik